Die Internationaux de Strasbourg 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Straßburg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 20. bis 26. Mai 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Samantha Stosur im Einzel und die Paarung Ashleigh Barty/Casey Dellacqua im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2018 fand vom 18. bis 19. Mai 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Straßburg